Заболотное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Заболотное — посёлок в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Заболотное — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Заболотное — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Заболотное — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Заболотное — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Заболотное — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Заболотное — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Заболотное — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Заболотное — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 За́болотное — деревня в Глазовском районе Удмуртии.
 Заболотное — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Заболотное — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Заболотное — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Заболотное — село в Иршавском районе Закарпатской области.
 Заболотное — село в Бусском районе Львовской области.
 Заболотное — село в Шосткинском районе Сумской области.